Александр Иванович Сычёв:
 Сычёв, Александр Иванович (1901—1973) — советский военный деятель, Генерал-майор.
 Сычёв, Александр Иванович (1903—1978) — советский военный деятель, майор, Герой Советского Союза.